Bereś ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Bereś (1930–2012), polnischer Bildhauer und Aktionskünstler
 Stanisław Bereś (* 1950), polnischer Literaturkritiker, Literaturhistoriker und Lyriker

Siehe auch:
 Berès